Мосыр () — село в Любомльском районе Волынской области Украины.

Код КОАТУУ — 0723382602. Население по переписи 2001 года составляет 365 человек. Почтовый индекс — 44357. Телефонный код — 3377. Занимает площадь 1,98 км².

История 
В 1906 году Мосур, село Корытницкой волости Владимир-Волынского уезда Волынской губернии Российской империи . Дворов 121, жителей 700. До 1915 года встречалось название Мусор. до 1940 — Масур.

Население 
Согласно переписи УССР 1989 года, численность населения села составляла 418 человек, из которых 198 мужчин и 220 женщин.

По переписи населения в 2001 году в селе проживало 355 человек.

Адрес местного совета 
44357, Волынская область, Любомльский р-н, с. Ладынь

Ссылки 
 Мосыр на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Любомльского района